Райнхольд (, ) — германоязычное имя собственное, употребляемое в качестве имени или фамилии. Представители:
 Райнхольд, Бруно (1877—1964) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Райнхольд, Филип (род. 1996) — датский футболист, защитник.